Финалът на Световното първенство по футбол 2018 е футболен мач, проведен на 15 юли 2018 година на стадион „Лужники“ в Москва, Русия за да определи шампиона на Световното първенство по футбол 2018. Франция побеждава Хърватия с 4:2 след голове на Марио Манджукич (авт.), Антоан Гризман от дузпа, Пол Погба и Килиан Мбапе. Голмайсторите за Хърватия са Иван Перишич и Марио Манджукич. Така Франция за втори път става световен шампион в историята си (след 1998), а отборът на Хърватия играе за първи път финал на Световното първенство. По време на турнира, Франция и Хърватия повеждават бившия световен шампион и финалист на предното световно първенсвто Аржентина. На полуфиналите, двата отбора побеждават бившите световни шампиони Уругвай и Англия (Франция побеждава Уругвай, които са печелили Световното първенство два пъти (през 1930 и 1950), а Хърватия побеждава световния шампион от 1966 Англия. Хърватия става третата източноевропейска нация, която стига до финала на световно първенство.

Описание 
След като Уругвай и Бразилия са елиминирани в четвъртфиналите, една европейска страна е осигурена, да спечели Световното първенство за четвърти пореден турнир. Мачът е деветият европейски финал за Световната купа.

Мачът е третият финал на Световната купа за Франция, който за пръв път се появи във финала през 1998 г., като домакин, спечелвайки 3:0 срещу Бразилия. Франция също така игра на финал през 2006 г., когато загубиха от Италия след изпълнение на дузпи след равенство 1:1. Само Германия (осем) и Италия (шест) са достигнали повече финали в европейските нации. Дидие Дешан стана четвъртият, който достигна до финал за Световната купа, както като играч, така и като треньор, след Франц Бекенбауер, Руди Фьолер и Марио Загало. За Хърватия това беше първият им финал на Световно първенство при появата им за 5 път в Световно първенство.

Финалът е шестата среща между Франция и Хърватия, като Франция не бяха победени в предишните мачове с три победи и две равенства. Двете страни се срещнаха за първи път в полуфинала на Световното първенство през 1998 г., като домакините на Франция спечелиха 2-1. Единствената им конкурентна среща беше по време на груповата фаза на Евро 2004, която завърши 2:2. Тяхната следваща и последна среща беше в приятелски мач от март 2011 г., който завърши с резултат 0:0.

Пътят към финала

Детайли

Източници 

Световно първенство по футбол 2018